Jang Csien (541–604), kínai császár, a Szuj-dinasztia alapítója
 Jang Csien (585–618), kínai herceg a Szuj-dinasztia idején, a második Szuj-császár, Jang Kuang fia
 Jang Csien (1981), kínai evezős, olimpikon
 Jang Csien (1994), kínai műugró
 Jang Csien (2000), kínai sportlövő